Houbraken est un patronyme pouvant désigner :

Patronyme
 (1686-1736), dessinatrice néerlandaise
Arnold Houbraken (1660-1719), peintre et écrivain néerlandais
Jacobus Houbraken (1698-1780), graveur néerlandais

Homonymie de patronyme